Willingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Willingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Willingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Cherry Willingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 North Willingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 South Willingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire